Ludwig Adamovich ist der Name folgender Personen:

*Ludwig Adamovich senior (1890–1955), österreichischer Jurist 
Ludwig Adamovich junior (* 1932), österreichischer Jurist